Osoby o nazwisku Alberti:
 Domenico Alberti (1710-1740) – włoski kompozytor
 Kazimiera Alberti – polska poetka, powieściopisarka, tłumaczka, działaczka kulturalna
 Leon Battista Alberti (1404-1472) – włoski artysta i uczony
 Stanisław Alberti – polski wojskowy, prawnik, publicysta, tłumacz i starosta

Miejscowości:
 Alberti – stacja metra w Buenos Aires.
 Alberti – miejscowość w prowincji Buenos Aires, centrum administracyjne Partido Alberti.

Inne:
 Partido Alberti (hiszp. Partido de Alberti) – jedno z 135 partidos w prowincji Buenos Aires.

Zobacz też:
 Bas Albertiego